Лопбури:

 Лопбури — одна из 77-и провинций Таиланда.
 Лопбури — город в центральной части Таиланда, административный центр одноимённой провинции.